Harlingen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland
 Harlingen (stad), een stad in de Nederlandse provincie Friesland
 Station Harlingen, het treinstation in deze stad
 Harlingen (Texas), een plaats in de staat Texas (Verenigde Staten)
 Harlingen (New Jersey), een plaats in New Jersey (Verenigde Staten)
 Harlingen (Hitzacker), een ortsteil (plaats) in Hitzacker (Duitsland)
 Harlingen (Merzig), een stadsdeel in de stad Merzig (Duitsland)
 Hr.Ms. Harlingen (1984), een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse